Jablanica (auch: Jablaniza, Jablanitsa, , Јабланица) bezeichnet folgende Toponyme.

Städte und Ortschaften:

 Jablaniza (Oblast Lowetsch), eine Stadt in Bulgarien
 Jablaniza (Oblast Sofia), eine Gemeinde in Bulgarien

 Jablanica (Bosnien und Herzegowina), eine Gemeinde in Bosnien und Herzegowina

 Jablanica (Peja), ein Dorf im Kosovo

 Jablanica (Struga), eine Ortschaft in Nordmazedonien

 Jablanica (Boljevac), eine Ortschaft in Serbien, Gemeinde Boljevac, Bezirk Zaječar
 Jablanica (Zlatibor), eine Ortschaft in Serbien, Bezirk Zlatibor

 Jablanica (Ilirska Bistrica), Ortschaft in der Gemeinde Ilirska Bistrica, Slowenien
 Zgornja Jablanica und Spodnja Jablanica, Ortschaften in der Gemeinde Šmartno pri Litiji, Slowenien

Flüsse:
 Jablaniza (Jerma), Nebenfluss der Jerma in Bulgarien
 Jablanica (Kolubara), Nebenfluss der Kolubara in Serbien
 Jablanica (Mariza), Nebenfluss der Mariza in Serbien
 Jablanica (Südliche Morava), Nebenfluss der Südlichen Morava in Serbien

außerdem:
 Okrug Jablanica, ein Bezirk in Serbien
 Jablanica (Gebirge), ein Gebirgszug in Mazedonien und Albanien